Крымно () — село в Варашской городской общине Варашского района Ровненской области Украины. Расположено на реке Стыр.

Население по переписи 2001 года составляло 196 человек. Почтовый индекс — 34320. Телефонный код — 3634. Код КОАТУУ — 5620886903.

Ссылки 
 Крымно на сайте Верховной рады Украины